Цапин — фамилия; имеет женскую форму Цапина.